International Bridge steht für folgender Brücken zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten:

 Ogdensburg-Prescott International Bridge über den Sankt-Lorenz-Strom
 Sault Ste. Marie International Bridge über den Saint Marys River

Siehe auch:
 Ponte Internacional
 Puente Internacional